Mount Mather ist der Name folgender Berge:

 Mount Mather (Alaska) in der Alaskakette, Vereinigte Staaten
 Mount Mather (Antarktika) im Mac-Robertson-Land